Никольское — село в Кривошеинском районе Томской области, Россия. Входит в состав Иштанского сельского поселения.

История 
В 1926 году село Николаевское состояло из 302 хозяйств, основное население — русские. Центр Николаевского сельсовета Кривошеинского района Томского округа Сибирского края.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кривошеинского района
Населённые пункты на реке Обь